

Села:
 Більче — Львівська область, Стрийський район
 Більче — Рівненська область, Дубенський район

Залізниця:
 Більче —  залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці